Санта-Пау ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла Гарроча. Занимает площадь 49,04 км². Население — 1600 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Santa Pau
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны